Игры в Группе B на чемпионате мира 2006 года проходили с 10 по 20 июня 2006 года. Группа состоит из Англии, Парагвая, Тринидада и Тобаго и Швеции.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Англия была на 9-м месте, Швеция — на 14-м, Парагвай — на 30-м и Тринидад и Тобаго на 51-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе A, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы A.

Тринидад и Тобаго — самая маленькая страна (как по размерам, так и по населению), сборная которой принимала участие в финальном турнире чемпионата мира.

Гол шведского нападающего Маркуса Альбека в ворота сборной Англии стал 2000-м в истории чемпионатов мира.

Время указано местное (UTC+2).

Англия — Парагвай

Тринидад и Тобаго — Швеция

Англия — Тринидад и Тобаго

Швеция — Парагвай

Швеция — Англия

Парагвай — Тринидад и Тобаго 

Г